Гостиловичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гостиловичи — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Гостиловичи — агрогородок в Логойском районе Минской области.